Khvoshāb kan syfta på följande platser:

Iran 

 Chashmeh-ye Khvosh Āb, källa, Yazd, 
 Kafsh Kanān, ort, Kohgiluyeh och Buyer Ahmad, 
 Khvosh Āb-e Shīrīn, ort, Kohgiluyeh och Buyer Ahmad, 
 Cheshmeh-ye Khvoshāb, källa, Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar